Damien est un nom propre théophore qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Damien est un prénom masculin qui a pour variantes Damian, Damiani, , Damiens, Damianus et pour formes féminines , Damiana, Damiène, Damienne et Damya.

Damien est aussi un nom de famille.

Étymologie 
L'étymologie la plus souvent citée est celle de Damia, surnom de Cybèle, déesse grecque personnifiant la nature sauvage.

Le prénom signifie également, après latinisation du grec, « conquérir, maîtriser, dominer, vaincre, surmonter, dompter », dérivé du mot δαμάζω (damazo). Il peut aussi signifier « l'indomptable ».

Dans la culture celtique, avant que le christianisme ne supplante le paganisme, le prénom Daemon venait directement de la mythologie Celte. Les daemons étaient des esprits puissants et sages, similaires aux dieux.

Personnalités portant ce prénom ou ce patronyme

Saints chrétiens

Noms d'artistes 

 Damien (19?-), auteur-compositeur-interprète et producteur de musique français ;
 Damien (1981-), rappeur canadien ;
 Damien (1970-), dessinateur et coloriste français de bande dessinée ;

Prénom 
 
 Père Damien (1840-1884), missionnaire belge ;
 Damien  de Jérusalem (1848-1931), patriarche orthodoxe de Jérusalem ;
 Damien d'Alexandrie (), trente-cinquième patriarche d'Alexandrie ;
 Damien Saez (1977-), auteur-compositeur-interprète, instrumentiste et poète français ;
 Damien Sargue, chanteur français ;
 Damien Robitaille, chanteur franco-ontarien ;
 Damian Marley, chanteur jamaïcain ;
 Damien Top, ténor et compositeur français ;

Nom de famille 

 André Damien (1930-2019), avocat, homme politique et écrivain français ;
 Antony Damien (1858-1943), peintre français, demi-frère d'Eugène Damien ;
 Eugène Damien (Médina) (1846-1902), auteur dramatique français, demi-frère d'Antony Damien ;
 Eva Damien (1934-1984), actrice française ;
 Gustave Damien (1871-1856), directeur de Tournées théâtrales ;
 Madeleine Damien (1901-1981), actrice française de théâtre, de cinéma et de télévision ; 
 Marie-Louise Damien (1889-1978), actrice française.

Toponymes 
 Saint-Damien, municipalité québécoise

Œuvres 

 la Croix de Saint-Damien, peinture religieuse à Assise, d'auteur inconnu réalisée au  ;
 Damien, dixième épisode de la première saison de la série South Park diffusé en 1998 ;
 Damien, autobiographie du marin Gérard Janichon parue en  1992 ;
 Damien est une série télévisée d'horreur diffusée sur A&E en 2016.

Personnage fictif 
 Damien Thorn, est le personnage principal de La Malédiction, il est né à la , le  du  mois…
Damien Gant, personnage apparaissant dans Ace Attorney : Phoenix Wright dans l'affaire " Pheonix renaît de ses cendres ".

Divers 
 Damien est le nom du bateau avec lequel Gérard Janichon et Jérôme Poncet accomplirent un tour du monde qui les mena du Spitzberg au Cap Horn.

Voir aussi 
 Damian

Notes et références 

Homonymie de bateaux
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français
Nom théophore